állás: a népi építészetben az állatok védelmére szolgáló, oszlopokon nyugvó tetőzet
állás: munkaviszony
állás: a hadászatban a harci tevékenység céljából berendezett terepszakasz
állás: a vadászatban a vadász által elfoglalt hely
állás: a sportlövészetben a lövő által elfoglalt hely